Урлаповский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шипуновском районе Алтайского края России. Административный центр — село Урлапово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 846 человек, в том числе 397 мужчин и 449 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 857 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Урлапово.

Примечания 

Муниципальные образования Шипуновского района